Фіна́л Ку́бка Украї́ни з футбо́лу 2004 — 13-й фінал Кубка України з футболу. Пройшов 30 травня 2004 року у Києві на «Олімпійському» стадіоні між донецьким «Шахтарем» і дніпропетровським «Дніпром» .

Шлях до фіналу

Протокол матчу

Примітки

Посилання 
 Кубок України 2004 — Офіційний сайт ФФУ

2004 у футболі
2004
Футбольні змагання у Києві
Події 30 травня
Травень 2004